Крі́стенсен (, , данська вимова: ˈkʁɛstn̩sn̩) — данське і норвезьке прізвище, що буквально означає «син Крістена».

Персоналії 
 Андреас Крістенсен (; 1996) — данський футболіст, захисник.
 Бйорн Крістенсен (; 1993) — мальтійський футболіст, півзахисник.
 Гайден Крістенсен (; 1981) — канадський актор.
 Гелена Крістенсен (; 1968) — данська супермодель.
 Джосс Крістенсен (; 1991) — американський фристайліст, олімпійський чемпіон (2014).
 Інгрід Крістенсен (; 1891—1976) — полярна дослідниця Антарктиди.
 Йонас Гег-Крістенсен (; 1981) — данський яхтсмен, олімпійський медаліст (2012).
 Карл Фредерік Альберт Крістенсен (; 1872—1942) — данський ботанік.
 Кім Крістенсен (, 1979) — данський футболіст, воротар клубу «Копенгаген».
 Кнуд Крістенсен (; 1880—1962) — данський політик, глава уряду країни з 1945 до 1947 року, першого в Данії виборного уряду після Другої світової війни.
 Ларс Крістенсен (; 1884—1964) — норвезький судновласник і китобійний магнат.
 Лассе Крістенсен (; 1994) — данський футболіст, півзахисник.
 Мадс Крістенсен (; 1987) — данський хокеїст.
 Міхаель Ферк Крістенсен (; 1986) — данський велогонщик, олімпійський медаліст (2008).
 Расмус Крістенсен (; 1997) — данський футболіст, захисник.
 Стіне Фішер Крістенсен (; 1985) — данська акторка театру і кіно.
 Теодор Крістенсен (; 1905—1988) — німецький штурмбанфюрер СС, керівник охоронної поліції та служби безпеки в генеральній окрузі Чернігів.

Інше 
 Берег Інгрід Крістенсен () — частина узбережжя Землі Принцеси Єлизавети в Східній Антарктиді, розташована між між 72 і 81° східної довготи.
 Берег Ларса Крістенсена () — частина узбережжя Землі Мак-Робертсона в Східній Антарктиді, розташована між Берегом Моусона на заході і шельфовим льодовиком Еймері на сході.
 3455 Крістенсен — астероїд головного поясу, відкритий 20 серпня 1985 року.

Див. також 
 Крістіансен
 Крістен

Данські прізвища
Норвезькі прізвища